Amerikai Egyesült Államok
Jonesville (Dél-Karolina)
Jonesville (Észak-Karolina)
Jonesville (Florida)
Jonesville (Illinois)
Jonesville (Indiana)
Jonesville ((Kalifornia)
Jonesville (Louisiana)
Jonesville (Michigan)
Jonesville (New York)
Jonesville (Texas)
Jonesville (Vermont)
Jonesville (Virginia)